Я́цек Па́вел Казиме́рский (; 17 августа 1959, Варшава, Польская Народная Республика) — польский футболист, вратарь. Выступал за сборную Польши. Бронзовый призёр чемпионата мира 1982 года и участник чемпионата мира 1986 года.

Карьера

В сборной 
До дебюта в основной сборной Польши Яцек Казимерский выступал за молодёжную сборную Польши (до 20 лет), в составе которой, в 1979 году принимал участие в чемпионате мира среди молодёжных команд. Он сыграл во всех шести матчах, в которых пропустил шесть голов и занял четвёртое место.

В главной сборной Польши Яцек Казимерский дебютировал 25 января 1981 года в товарищеском матче со сборной Японии, завершившимся победой поляков со счётом 2:0. В 1982 году Казимерский принял участие в чемпионате мира, и хотя он не сыграл ни одной минуты на турнире, поляки завоевали бронзовые медали. В 1986 году Казимерский принял участие в своём втором чемпионате мира, но, как и четыре года назад, весь турнир просидел в запасе. Поляки на том чемпионате вышли из группы, но выбыли на стадии 1/8 финала. Своё последнее выступление за сборную Польши Казимерский провёл 29 апреля 1987 года в отборочном матче чемпионата Европы 1988 года сборную Греции, тот матч завершившился поражением Польши со счётом 0:1. Всего же за сборную Яцек Казимерский сыграл 23 матча, в которых пропустил 25 голов.

Достижения

Командные 
  Сборная Польши
 Бронзовый призёр чемпионата мира: 1982

  «Легия»
 Серебряный призёр чемпионата Польши (2): 1985, 1986
 Бронзовый призёр чемпионата Польши: 1980
 Обладатель Кубка Польши (2): 1980, 1981
 Итого: 2 трофея

  «Олимпиакос» (Пирей)
 Финалист Кубка Греции: 1988
 Обладатель Суперкубка Греции: 1987

  «Гент»
 Бронзовый призёр чемпионата Бельгии: 1991

Клубная статистика

Статистика в сборной 

Итого: 23 матча / 25 пропущенных голов; 12 побед, 5 ничьих, 6 поражений.

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Польши
Игроки сборной Польши по футболу
Игроки ФК «Легия»
Игроки ФК «Олимпиакос» Пирей
Игроки ФК «Гент»
Футбольные тренеры Польши